Svjetsko prvenstvo u reliju - 1995.g.

Bodovi

Note: - Toyota momćad diskvalificirana zbog neregularnosti motora.

Utrke

 1995